

Geografia

Niemcy 
 Auw – rzeka, dopływ Our
 Auw an der Kyll – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Auw bei Prüm – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Szwajcaria 
 Auw – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Muri

Osoby 
 Lydia von Auw – szwajcarska historyczka